Abaza oder Abasa bezeichnet
 Abasa (Stadt), eine Stadt in der Republik Chakassien, Russland
 Abasa (Sure), die 80. Sure des Koran
 Abasinen (auch Abasa oder Abaza), ein kaukasisches Bergvolk
 Abasinische Sprache, die Sprache der Abasinen
 Abāša oder Apaša ist die hethitische Bezeichnung der Hauptstadt von Arzawa in Westkleinasiatien

Abaza oder Abasa ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Agejewitsch Abaza (1821–1895), russischer Staatlicher Kontrolleur und Finanzminister
 Alexis Borison Abaza (1916–1994), Komponist, Pianist und Musikpädagoge
 Amin Ahmed Mohamed Othman Abaza (* 1958), ägyptischer Politiker
 Arkadi Maximowitsch Abasa (1848–1915), russischer Musikpädagoge und Komponist
 Fikri Abaza (1897–1979), ägyptischer Schriftsteller, Jurist und Politiker
 Jan Abaza (* 1995), US-amerikanische Tennisspielerin
 Mona Abaza (1959–2021), ägyptische Soziologin
 Rushdy Abaza (1926–1980), ägyptischer Schauspieler
 Sayed Abaza, ägyptischer Fußballspieler
 Tharwat Abaza (* 1927), ägyptischer Schriftsteller und Drehbuchschreiber

Siehe auch:
 Abas
 Abbasa